

Sigle

Chimica 
 Idrocarburi policiclici aromatici – categoria di composti chimici, in generale tossici, costituiti da più anelli aromatici
 Isopropyl alcohol – in lingua inglese, alcool isopropilico o propan-2-olo (solvente)

Enti giuridici 
 International Paediatric Association – Società internazionale di pediatria
 International Police Association – Organizzazione internazionale di polizia
 International Psychoanalytical Association – Associazione psicoanalitica internazionale
 International Publisher Association – Associazione internazionale degli editori
 Italian Pilots Association – sindacato italiano dei piloti di aerei commerciali

Fonetica 
 International Phonetic Alphabet – Alfabeto fonetico internazionale
 International Phonetic Association – Associazione fonetica internazionale, con sede a Parigi

Zoologia 
 Ipa – genere di ragni della famiglia Linyphiidae

Informatica 
 intelligent personal assistant – assistente personale intelligente

Altro 
 Instrument for Pre-Accession Assistance – Strumento di assistenza pre-adesione ai paesi impegnati nel processo di adesione all'Unione europea
 India Pale Ale – tipo di birra
 .ipa – estensione dei files App, applicazioni informatiche per dispositivi di tipo mobile utilizzata da Apple
 Issue Position Argument – metodo di argomentazione
 International Photography Awards

Codici 
 IPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ipota (Vanuatu)
 IPA – Independent Practice Association

Altri progetti